Артём Анатольевич Крюков () — российский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион России в составе ярославского «Локомотива» в 2002 году. Тренер.

Карьера 

На драфте НХЛ 2000 года выбран под общим 15-м номером клубом «Баффало Сейбрз», однако в НХЛ не выступал.

В 2007 году заключил контракт со СКА. На предсезонном турнире в 2009 г. получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил целый сезон. В мае 2011 г. перешёл в новосибирскую «Сибирь». В начале сезона 2012/13 был переведен в фарм-клуб «Рязань», в котором сыграл 5 матчей и набрал 1 очко (0+1) при показатели полезности −3. 23 ноября перешёл в «Автомобилист».

Тренерская 
В 2018 году начал тренерскую карьеру, став тренером ярославской СДЮСШОР «Локомотив».

На 2021 год является тренером СПБ ГБУ СШОР по хоккею «Динамо-Юниор».

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 27 февраля 2015 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сочи»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»